Torpa kan syfta på:

Torpa, Jönköping – en stadsdel i Jönköping
Torpa, Göteborg – en stadsdel i Göteborg
Torpa, Vänersborg – en stadsdel i Vänersborg
Torpa, Varbergs kommun – två småorter i Varbergs kommun
Torpa, Kristinehamns kommun – småort i Kristinehamns kommun
Torpa, Ydre kommun - kyrkby i Ydre kommun
Torpa stenhus – en gammal borg i Västergötland
Torpa, Trollhättans kommun – ett område i Sjuntorp i Trollhättans kommun
Torpa, Nordre Lands kommun – en ort i Nordre Lands kommun i Norge
-torpa – ett svenskt ortnamnsefterled
Torpa skog och Hoppet – två byar i Haninge kommun som tillsammans utgör en småort

Se även
Torpa socken
Torpa landskommun
Torpa församling
Torpa kyrka
 Torpa distrikt
Torpaslätt – en småort i Kungsörs kommun